

Лепушна () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ібенешть.

Лепушна () — село у Гинчештському районі.